Lourdense – abitanti di Lourdes (San Paolo)
Lourdense – abitanti di Nossa Senhora de Lourdes